Фейгин (Фейгина) — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Фейга). Известные носители:

 Фейгин, Александр (род. 1959) — раввин, переводчик.
 Фейгин, Александра (род. 2002) — болгарская фигуристка.
 Фейгин, Анатоль (1909—2002) — польский коммунист, офицер разведки и госбезопасности.
 Фейгин, Борис Львович (род. 1953) — российский математик.
 Фейгин, Валентин Яковлевич (1934—1995) — советский виолончелист, педагог.
 
 Фейгин, Герасим Григорьевич (1901—1921) — герой Гражданской войны, один из организаторов комсомола.
 Фейгин, Дмитрий Валентинович (род. 1968) — российский музыкант.
 Фейгин, Дов (1908—2000) — израильский скульптор.
 Фейген, Дональд (род. 1948) — американский музыкант, сооснователь джаз-роковой группы Steely Dan.
 Фейгин, Ефим Миронович (псевдоним Весенин, 1905—1980) — поэт-сатирик, фельетонист, переводчик, секретарь редакции журнала «Крокодил».
 Фейгин, Лев Абрамович (1928—?) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института кристаллографии АН СССР.
 
 
 Фейгин, Михаил Александрович (род. 1975) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Фейгин, Мовша (1908—1950) — латвийский и аргентинский шахматист.
 Фейгин, Моисей Александрович (1904—2008) — советский художник, участник группы «Бубновый валет».
 Фейгин, Сэмюэл Исаак (Шмуэль Ицхак; 1893—1950) — американский востоковед, семитолог, деятель сионистского движения.
 Фейгин, Яков Григорьевич (1903—1973) — советский экономист-географ.

 Фейгина, Анна Абрамовна (псевдоним Абрамова, 1902—?) — советская сценаристка, лауреат Сталинской премии.
 Фейгина, Рут (Хактин, 1901—1991) — израильский политический деятель, депутат кнессета.
 Фейгина, Софья Ароновна (1897—1983) — советский историк, переводчица.

См. также 
 Фейгин (персонаж) — персонаж-антагонист в романе Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста».